Michel Germain, né le  à Annecy (Haute-Savoie), est un écrivain et historien savoyard.

Biographie 
Après ses études secondaires à Annecy et Bonneville, Michel Germain poursuit des études supérieures à Grenoble, à l'Institut de géographie alpine (IGA). Il devient professeur agrégé de géographie. D'abord nommé à Agadir (Maroc) puis à Chambéry, il enseigne ensuite de 1976 à 2005 l’histoire-géographie dans les environs d’Annecy, en parallèle de ses travaux historiques.

Défenseur du patrimoine savoyard, il travaille plus particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale en Haute-Savoie, notamment avec sa Chronique de la Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale en quatre tomes. On lui doit également une histoire de la Milice en Haute-Savoie, le Mémorial de la Déportation, le Mémorial 39-45 en Haute-Savoie et un impressionnant album sur le maquis des Glières. Michel Germain est également l’auteur de plusieurs romans, dont des policiers et des romans historiques.

En 1991, il fonde la Société des Auteurs Savoyards qu'il préside. En 1994, membre de l'Association des Glières, il réaménage le musée de la Résistance départementale de Morette. Il est également le fondateur de la Délégation territoriale des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation (1998).

Marié, père de deux enfants, Michel Germain est chevalier dans l'ordre national du Mérite et officier dans l'ordre des Palmes académiques et correspondant de l'Académie de Savoie, depuis 2001. En 2012, il est intégré comme lieutenant colonel dans la Réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale. Il devient membre associé de l’Académie de Savoie depuis le  et membre du bailliage de Savoie.

Il écrit des articles dans Le Dauphiné libéré, le Savoyard libéré, le Trait d'union et collabore aussi avec L'Essor savoyard. Il publie régulièrement de nombreux articles dans le Savoyard libéré (bulletin de la FNDIRP  de Haute-Savoie).

Il est le conseiller historique pour plusieurs films et notamment Milice, film noir (1997) de Alain Ferrari, mais aussi de beaucoup de films vidéo sur l'histoire de la Haute-Savoie entre 1939 et 1944. Il joue par ailleurs son propre rôle dans La Leçon d'histoire (2004) de Bernard Reydet, dans lequel des déportés témoignent devant ses élèves.

En 2005, il part en retraite mais continue ses conférences et ses rencontres après du public scolaire.

Publications 
 Cycle de la Chronique de la Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale
 Tome 1, La nuit sera longue  1939-1942  (Le Cercle d'or, 1985, puis La Fontaine de Siloé, 1999).
 Tome 2, Les Maquis de l'espoir, occupation Italienne, -, Le Cercle d'or, 1988, puis La Fontaine de Siloé, 1999.
 Tome 3, Le Sang de la barbarie, -, La Fontaine de Siloé, 2001, 2005.
 Tome 4, Le Prix de la Liberté, - et au-delà, La Fontaine de Siloé - 1998, 2006.
 Tome 5,  Glières,  " Vivre Libre ou Mourir ", La Fontaine de Siloé - 1994, 1994, 1998 2003 et  en 2008 avec un discours d'André Malraux sur CD.
 Histoire de la Milice et des forces du Maintien de l'ordre en Haute-Savoie 1940-1945 - La Guerre civile en Haute-Savoie, La Fontaine de Siloé, 1998.
 La Liberté est au bout du chemin, la Libération en Haute-Savoie, La Cercle d'or, 1985.
 La Haute-Savoie autrefois, Images retrouvées de la Vie quotidienne,  éditions Horvath, 1990.
 La Haute-Savoie dans la guerre 1939-1945, éditions Horvath, 1993.
 Le siège de Mons - Mémoires apocryphes de Pierre de Chiris, ou Les couraillements du Duc de Savoie Charles-Emmanuel Le Grand en Provence, roman historique, éditions Parpaillon, 2001.
 Neiges de sang (roman policier), La Fontaine de Siloé, 2004.
 La Libération d'Annecy et de la Haute-Savoie, La Fontaine de Siloé 2004.
 La Vie quotidienne à Annecy pendant la guerre 1939-1945, La Fontaine de Siloé, 2005.
 Haute-Savoie, côté nature (participation), Autre Vue Lyon, 2005.
 Haute-Savoie, villes et village (participation), Autre Vue Lyon, 2006.
 Les Chevaux du lac (participation), Autre Vue Lyon, 2006.
 La Poupée perdue, Alpha 45, 2006.
 Personnages illustres des Savoie, Autre Vue Lyon, 2007.
 Le Mystère de Gaillimh (roman policier), Alpha 45, 2007.
 Jehan, l'enfant de Dieu (roman historique), Alpha 45, 2008.
 Mémorial de la Haute-Savoie 1939-45, La Fontaine de Siloé, 2009.
 Les Sauveteurs de l'ombre (ils ont sauvé des Juifs Haute-Savoie 1940-44), La Fontaine de Siloé, 2010.
 Derrière les miradors, des déportés témoignent, La Fontaine de Siloé, 2011
 Si l'Écho de leur voix... (Savoie-Léman et Intendance 1944), AFMD DT74, publié en 2012
 La Vérité vraie sur le procès de la Milice et des miliciens (Grand-Bornand ), La Fontaine de Siloé, 2012 et 2021
 Pour l'honneur d'un résistant Les passionnés de bouquins, 2013
 Haute-Savoie 1939-1945, La Fontaine de Siloé, 2014 et 2021
 Vie quotidienne en Haute-Savoie au moment de la Libération, La Fontaine de Siloé, 2014
 Le crime des Ajustadous (roman policier), Éditions 2A, 2014
 Les Amants de Machico roman d'aventure, Éditions Edilivres, 2016
 Annecy, son lac et ses montagnes, La Fontaine de Siloé, 2016
La déportation au départ de la Haute-Savoie (CD rom Comité départemental de la Résistance et de la Déportation 2016)
 La valse des pendus (roman policier),  Phénix Azur éditions, 2017
 L'inconnu de la roselière (roman policier), Les passionnés de bouquins, 2017
Quelques réflexions sur l'histoire  (Éditions universitaires européennes (2018)
Les femmes dans la Guerre (Fontaine de Siloé 2018)
1944 année terrible (Fontaine de Siloé 2019)
Dasvidania Dimitri (autoédition 2020)
Au pipirit chantan (Autoédition 2020)
Les hommes dans guerre (Fontaine de Siloé 2021)
Le amants du Machu-Picchu (auto édition 2022)
Treize roses noires (La Fontaine de Siloé 2022)

Sur le Var :

 Les confins du Haut-Var autrefois, éditions Pégase, 1990.
 Découvrir le Pays de Fayence, LUGD, 1999.
 Le Siège de Mouns (roman) Éditions Parpaillon 2000.
 Le Pays de Fayence autrefois, Suatton, 2002 et 2012.
 Mons (monographie), éditions Pégase, 2006.
 Le Siège de Mouns réédition modifiée (roman) 2011 réédition en 2015 et 2018
 Découvrir le pays de Fayence en Provence, éditions Pégase, 2016.
Le grand Charivari (Éditions Phénix Azur 2018).

Distinctions

Notes et références

Liens externes 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Historien français du XXe siècle
Personnalité liée à la Haute-Savoie
Historien de la Savoie
Agrégé de géographie
Collaborateur du Dauphiné libéré
Membre associé de l'Académie de Savoie
Officier des Palmes académiques
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Naissance en septembre 1945
Naissance à Annecy